Алоизи Мазелла — фамилия. Известные носители:

 Алоизи Мазелла, Бенедетто (1879—1970) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский дипломат.
 Алоизи Мазелла, Гаэтано (1826—1902) — итальянский куриальный кардинал и папский дипломат.

См. также 
 Алоизи